Бухало — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бухало, Анна Борисовна (род. 1985) — член Общественной палаты, директор инновационного проектного офиса Белгородского государственного технологического университета.
 Бухало, Сергей Максимович (1907—1988) — советский политический и государственный деятель. См. также 
 Бухаев